De wereldkampioenschappen schaatsen junioren 1997 werden op 28 februari, 1 en 2 maart 1997 gereden op de ijsbaan High Mountain Altitude Rink te Butte (Verenigde Staten).

De Amerikaanse Kirstin Holum en de Nederlander Jelmer Beulenkamp werden juniorenwereldkampioen.

Dag 1

500 meter jongens

500 meter meisjes

3000 meter jongens

Dag 2

1500 meter meisjes

1500 meter jongens

1000 meter meisjes

Dag 3

3000 meter meisjes

5000 meter jongens

Eindklassement

Meisjes

Jongens 

Langebaanschaatsen in 1997
Schaatsen in de Verenigde Staten
 1997
Sport in Montana
Schaatsen